Zelený vrch může být názvem:

kopce:
 1. Zelený vrch (Lužické hory) (402 m) – vrch na severním okraji města Česká Kamenice v okrese Děčín 
 2. Zelený vrch (Vlašimská pahorkatina) (483 m) – vrch jižně od městyse Zdislavice v okrese Benešov 
 3. Zelený vrch (Křivoklátská vrchovina) (503 m) – vrch východně od obce Skryje v okrese Rakovník 
 4. Zelený vrch (Blatenská pahorkatina) (522 m) – vrch západně od vsi Dobšice, části obce Bezdědovice v okrese Strakonice 
 5. Zelený vrch (Nízký Jeseník) (539 m) – vrch severně od obce Oborná v okrese Bruntál 
 6. Zelený vrch (Sokolovská pánev) (570 m) – vrch jižně od obce Chlum Svaté Maří v okrese Sokolov 
 7. Zelený vrch (Cvikovská pahorkatina) (586 m) – vrch severovýchodně od města Cvikov v okrese Česká Lípa 
 8. Zelený vrch (Český les) (620 m) – vrch jižně od obce Halže v okrese Tachov 
 9. Zelený vrch (Křemešnická vrchovina) (633 m) – vrch jihovýchodně od obce Ondřejov v okrese Pelhřimov 
 10. Zelený vrch (Krušné hory) (737 m) – vrch severovýchodně od obce Kalek v okrese Chomutov 
 11. Zelený vrch (Prachatická hornatina) (806 m) – vrch severně od vsi Klenovice, části obce Mičovice v okrese Prachatice 
 12. Zelený vrch (Zlatohorská vrchovina) (831 m) – vrch jižně od vsi Široký Brod, části obce Mikulovice v okrese Jeseník 
 13. Zelený vrch (Jizerské hory) (967 m) – vrch jihovýchodně od města Hejnice v okrese Liberec

sídla:
 16. Zelený vrch (Babice u Rosic) – lokalita obce Babice u Rosic v okrese Brno-venkov 
odvozený název:
 20. Zadní zelený vrch (572 m) – vrch v okresním městě Bruntál 
na Slovensku
 Zelený vrch (1081 m) – vrch východně od obce Ihľany v okrese Kežmarok (49°10'3.713"N, 20°38'42.510"E)

Podobné výrazy 
 Zelená hora